Новый Театр Эдуарда Боякова – негосударственный российский драматический театр, созданный в Москве в 2022 году по инициативе известного продюсера и режиссера Эдуарда Боякова при поддержке попечительского совета в составе Игорь Кудряшкин, Вадим Лобов, Константин Бабкин, Андрей Козицын.

Концепция театра строится на определенных идеологических и эстетических принципах, которые сформулированы в его манифесте: традиционализм, патриотизм, новая актерская антропология, мультижанровость.

Театр декларирует приверженность традиционным ценностям, основанным на русской культуре и православных идеях.

Главная резиденция театра – историческая усадьба Салтыковых-Чертковых

История 
Театр официально заявил о своем открытии на пресс-конференции, состоявшейся 12 сентября 2022 года. 25 ноября 2022 года состоялась первая премьера  – иммерсивный спектакль «Лубянский гример» (по мотивам произведений Николая Лескова). Спектакль идет в режиме ежедневного проката.

Новому Театру принадлежат права на спектакль Эдуарда Боякова «Лавр» (по роману Евгения Водолазкина), премьера которого с успехом прошла на сцене МХАТ имени Горького в 2020 году. Театр планирует возобновить прокат «Лавра» в сезоне 2023 – 2024 гг.

В настоящее время идет репетиции спектаклей «Скупой» по комедии Мольера (режиссер Валентин Клементьев, в главных ролях Леонид Якубович и Евдокия Германова) и детский спектакль «Морозко» (режиссер Гарольд Стрелков).

Текущий репертуар

Лубянский гримёр 
Лубянский гример — оригинальная иммерсивная версия рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» в переложении драматурга Алексея Зензинова и режиссера Эдуарда Боякова. Спектакль играется во всех локациях усадьбы по принципу иммерсивного представления на площади около 2000 квадратных метров. Зрители (200 человек) делятся на четыре группы, каждая из которых перемещается по пространству усадьбы своим маршрутом. Финальная часть спектакля играется на традиционной сценической площадке в Театральном зале, куда стекаются все четыре зрительских потока.

События разворачиваются в начале XIX века в домашнем крепостном театре графа К. Главный герой – лубянский гример Аркадий, крепостной парикмахер, талантливый художник, гримирующий крепостных актрис. Он влюблен в Любу, одну из актрис, которая становится объектом эротических притязаний графа К. Герои совершают побег, тайно венчаются, однако в результате предательства попадают в руки графа. Аркадий по приказу графа отправляется на войну, где геройски погибает. Раскаявшийся граф, пораженный стойкостью и благородством простых крепостных крестьян, дарит Любе свой театр. Люба представлена в двух возрастных ипостасях – как юная крепостная актриса, называемая на французский манер «Аделина» и как пожилая хозяйка театра, Любовь Онисимовна, рассказывающая внуку свою драматичную историю.

Коллизия развивается параллельно в трех временных плоскостях: начало XIX столетия, 60-е годы (сразу после отмены крепостного права), и конец XIX века – эпоха становления русского режиссерского театра. Один из персонажей – Константин – обладает чертами основателя театральной системы К.С. Станиславского.

Коллектив 
Труппа театра состоит из 35 артистов.

Народные артисты РФ 

 Леонид Якубович
 Валентин Клементьев

Заслуженные артистки РФ 

 Татьяна Шалковская

 Евдокия Германова

Известные артисты театра и кино Эдуард Флеров и Юлия Волкова, известные фольклорные певицы Таисия Краснопевцева и Ольга Зрилина, молодые артисты Кирилл Клименко, Дарья Дуженкова, Екатерина Дар, Ирина Духовнова, Эдуард Йоонас, Светлана Воронцова и другие.

Постановочная команда

Школа Нового Театра 
Художники

 Алиса Меликова

 Александр Цветной

Музыкальные продюсеры 

 Василий Поспелов
 Андрей Березин

Хореографы

 Алена Гуменная
 Ольга Щербакова

Школа Нового Театра 
Школа Нового Театра – учебное заведение, созданное Новым театром в коллаборации с университетом «Синергия».

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Нового Театра Эдуарда Боякова
 Официальный сайт спектакля «Лубянский гримёр»
 Официальный сайт «Школы Нового Театра»
 Интервью Эдуарда Боякова радиостанции «Европа Плюс»

Театры России
Театры Москвы
Драматические театры Москвы